Maba ceramensis är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Otto Warburg. Maba ceramensis ingår i släktet Maba och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
ceramensis